Navnet Ioannina  kan henvise til flere artikler.
 Byen Ioannina i periferien Epirus i Grækenland.
 Den regionale enhed Ioannina.
 Ioannina (ø), en ø i Pamvotida-søen.